Bloody Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bloody Lake (Kalifornien)
 Bloody Lake (Minnesota)
 Bloody Lake (Wyoming)

Siehe auch:
 Blood Lake